Albano Carrisi, connu sous le nom d'Al Bano - auteur-compositeur-interprète et acteur italien
  - auteure-compositrice-interprète italienne, fille d'Al Bano
 Donato Carrisi - écrivain, scénariste et journaliste italien
 , connu sous le nom de Kocis, auteur-compositeur-interprète et entepreneur italien, frère d'Al Bano
 Ylenia Carrisi - personnalité télévisée et artiste italienne, fille d'Al Bano